Князь Антоній Ян Непомуцен Святополк-Четвертинський (1744 — 9 квітня 1830, Варшава) — польський дворянин, депутат сейму, камергер королівський (1765), стольник брацлавський (1772), хорунжий звенигородський і генерал-ад'ютант королівський (1774), хорунжий вінницький (1782) і брацлавський (1783), ротмістр народової кавалерії (1786), каштелян брацлавський з 1790 року.

Життєпис 
Представник польсько-литовського князівського роду Святополк-Четвертинських. Третій син старости дунишевського, князя Феліціана Стефана Святополк-Четвертинського (пом. 1756) і Катаріни Маріанни Єловицької, дочки стольника волинського Миколи Єловицького. Брати — Стефан (пом. 1766) та Януш Томаш (1743—1813).

1765 року Антонія Яна Святополк-Четвертинського призначено камергером короля Речі Посполитої Станіслава Понятовського. 1772 року отримав звання стольника брацлавського. Від 1774 року — генерал-ад'ютант і хорунжий звенигородський.

У 1782, 1784 та 1788 роках князь Антоній Ян Непомуцен Святополк-Четвертинський обирався послом (депутатом) на сейм Речі Посполитої. Був членом конфедерації Чотирирічного сейму.

1790 року князь Антоній Ян Непомуцен Святополк-Четвертинський став останнім каштеляном брацлавським. Після 1792 року проживав у Варшаві. Як людина добра і благочестива, був шанованим громадянином Варшави.

Родина 
1-а дружина — Тереза Загурська, бездітний шлюб

2-а дружина — Ганна Рушевська, у шлюбі народилося п'ятеро синів і три дочки:

 Князь Юзеф Костянтин, предводитель дворянства Подільської губернії
 Князь Готфрід Богуміл, майор російської армії
 Князь Раймунд
 Князь Станіслав
 Князь Леопольд, полковник російської гвардії
 Княжна Катерина
 Княжна Антоніна
 Княжна Текла

Примітки

Джерела 
 Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana Saturnina Sikowskiego (1892—1914). — T. 14. — S. 864. 
 Encyklopedia Powszechna Orgelbranda (1898—1904). — T. 4. — S. 162. 
 J. Nieć Czetwrestyński-Światopełk Antoni Jan Nepomucen, [w:] Polski Słownik Biograficzny. — T. IV, Kraków 1938. — S. 360.

Посилання 
 Родовід князів Святополк-Четвертинських

Сенатори Речі Посполитої
Брацлавські каштеляни
Брацлавські хорунжі
Вінницькі хорунжі
Брацлавські стольники
Тарговицькі конфедерати
Генерали І Речі Посполитої
Кавалери ордена Білого Орла (Річ Посполита)
Депутати Сейму Речі Посполитої
Четвертинські